Мортен Бисгар (; родился 25 июня 1974 года в Хадстене, Дания) — датский футболист, полузащитник известный по выступлениям за «Оденсе», «Дерби Каунти» и сборную Дании. Участник чемпионата Европы 2000 года. Сейчас работает на датском канале спортивным комментатором и экспертом.

Клубная карьера 
Бисгар начал свою карьеру в клубе второго дивизиона «Раннерс Фрей». В 1992 году он перешёл в «Оденсе», но первые два сезона провёл в аренде в «Фрее» и «Виборге». В 1993 году Мортен вернулся в «Оденсе». Он был частью команды, которая дошла до четвертьфинала Кубка УЕФА. Во втором матче 1/8 против мадридского «Реала», Бисгар забил гол и обеспечил команде победу. В сезоне 1996/1997 он забил 16 мячей в 33 матчах и был вызван в национальную команду.

Летом 1998 года Мортен перешёл в итальянский «Удинезе». После уверенной игры в Серии А в сезоне 1999/2000 он полпал в заявку на Евро-2000. В том же году Бисгар выиграл с командой - Кубок Интертото. В 2001 году он вернулся в Данию, заключив контракт с «Копенгагеном». В составе новой команды Бисгар дважды выиграл Суперлигу, а также завоевал Кубок Дании. Летом 2004 он перешёл в английский «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе. За команду Бисгар сыграл 104 матча и забил 10 мячей. В 2005 году он потерял место в основе. По окончании контракта Мортен вернулся в «Оденсе», где и закончил карьеру в 2009 году.

Международная карьера 
В августе 1996 года в матче против сборной Швеции Бисгар дебютировал за сборную Дании. В 2000 году Мортен принял участие в чемпионате Европы в Бельгии и Нидерландах. На турнире он поехал в качестве основного футболиста и сыграл в двух матчах против сборных Франции и Нидерландов. 2 сентября 2000 года в отборочном матче Чемпионата Мира 2002 против сборной Исландии Бисгар забил свой первый и единственный гол за национальную команду.

Голы за сборную Дании

Достижения 

Командные

 «Удинезе»
 Обладатель Кубка Интертото — 2000

 «Копенгаген»
  Чемпионат Дании по футболу — 2002/03
  Чемпионат Дании по футболу — 2003/04
 Обладатель Кубка Дании — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 OB profile 
 Danish national team profile  
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Виборг»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Дерби Каунти»